Berlaymont, Berlaimont, Berlemont und Barlemont sind Varianten desselben Namens, der zunächst eine Ortschaft bezeichnete, nach der sich eine adlige Familie benannte, nach der wiederum andere Objekte benannt wurden.

Das Wort bezeichnet:

 Berlaimont, eine französische Gemeinde in der Region Hauts-de-France
 den ehemaligen Kanton Berlaimont
 Berlaymont (Grafschaft), die 1574 von König Philipp II. von Spanien zur Grafschaft erhobene vormalige Herrschaft
 das Berlaymont-Gebäude der Europäischen Union in Brüssel
 Couvent des Dames de Berlaymont, ein Kloster in Brüssel
 den Sprachführer Colloquia et dictionariolum von Noël de Berlaimont

Folgende Personen tragen diesen Namen:
 Noël de Berlaimont († 1531), Antwerpener Französischlehrer und Autor des Sprachführers Colloquia et dictionariolum
 Charles de Berlaymont (1510–1578), Berater von Margarethe von Parma, Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies
 Ludwig von Berlaymont (1542–1596), Fürsterzbischof von Cambrai
 Gilles de Berlaymont (ca. 1545–1579), Statthalter für die spanische Krone von Drenthe, Friesland, Groningen und Overijssel
 Claude de Berlaymont (1550–1587), Militärischer Kommandeur im spanischen Dienst
 Salomé Berlemont-Gilles (* 1993), französische Schriftstellerin, Trägerin des Prix littéraire de la Vocation 2020